Blowback est le sixième album du rappeur Tricky, paru en 2001
Blowback est un film américain de Mark L. Lester sorti en 2000

Homonymie de titre